Az IPSA vagy Ipsa utalhat a következőkre:

 Institut polytechnique des sciences avancées franciaországi privát légiforgalmi egyetem
 Nemzetközi Politikatudományi Társaság nemzetközi politikatudományi szervezet